Денис Николаевич Шишов (род. 1981, Бурятская АССР, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии с апреля 2022 года, гвардии полковник. Герой Российской Федерации (2022).

Биография 
Родился в 1981 году в Бурятской АССР.
Учился в ГОУ СОШ 24 г. Костромы. Занимался хореографией  у педагога Моисеева Николая Николаевича в Областном Дворце творчества юных. Был солистом ансамбля «Радуга».

В 1998 году поступил, а в 2003 году окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. После окончания училища был распределён в 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный ордена Кутузова полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии (Псков).

Окончил Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации.

С 2015 по 2017 год — командир 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. С 2017 по 2020 год — заместитель командира 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 2020 по апрель 2022 год — командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. С 18 апреля 2022 год — командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, в феврале 2022 года принимал участие во вторжении России на Украину. Глава республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что Шишову «за проявленное мужество и героизм» присвоено звание Героя России.

Награды 
 Герой Российской Федерации;
 Орден Мужества;
 Медаль Суворова;
 Медаль Жукова;
 Медали РФ.

Примечания 

Родившиеся в Бурятии
Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Полковники (Российская Федерация)
Участники вторжения России на Украину
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании